51st Street (straat) - straat in New York
 Lexington Avenue / 51st-53rd Streets (metrostation) - metrostation in New York aan bovenstaande straat